Witlox ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Witlox (* 1967), belgischer Geograph und Stadtplaner
 Joseph Witlox (1867–1941), niederländischer Schriftsteller
 Lizzy Witlox (* 1995), niederländische Radrennfahrerin
 Marie-Claire Witlox (* 1977), niederländische Schauspielerin